Сарыево — село в Вязниковском районе Владимирской области России. Центр Сарыевского сельского поселения.

География 
Село расположено в 22 км на запад от города Вязники, в 3 км от станции Сарыево на линии Ковров-Нижний Новгород.

История 
 
Точные границы Стародубского удела неизвестны, однако В. А. Кучкин, анализируя позднейшие земельные акты XV—XVI веков, определяет их следующим образом: княжество занимало относительно большую территорию по обеим берегам Клязьмы, главным образом по её правобережью, простираясь примерно от нижнего течения реки Нерехты (правого притока Клязьмы), достигая на западе реки Мегеры, а на востоке — Клязьмы, где последняя круто поворачивает на юг. Южная граница княжества шла по реке Таре, примерно до её середины, где стояло село Сарыево. Таким образом село занимало важное стратегическое значение в истории Стародубского княжества.

До начала XVIII века входило в состав Владимирского уезда Замосковного края Московского царства.

До революции центр Сарыевской волости Вязниковского уезда. 

В годы Советской власти центр Сарыевского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Знамя».

Население

Примечания 

Населённые пункты Вязниковского района